Источно-Сараево (дословно Восточное Сараево):
 Источно-Сараево (дословно: Восточное Сараево) — город в Республике Сербской в составе БиГ
 Источно-Сараево (дословно: Восточное Сараево) — регион в Республике Сербской в составе БиГ

См. также 
 Сараево (значения)